Средства массовой информации Бельгии:

Печать 
Первая газета появилась в Бельгии 17 мая 1605 г.

Газеты: Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad

Журналы: Монато, Byzantion, Le Timbre-Poste, Иллюстрированная наука (Science Illustrated); музыкальный — Le guide musical.

Телерадиовещание 
Телерадиовещание в Бельгии делится на общественное и коммерческое. Общественное телерадиовещание представлено вещателями RTBF (телеканалы La Une, La Deux, La Trois, радиостанции La Première, VivaCité, Musiq’3, Classic 21, Pure FM) и VRT (телеканалы Één, Canvas, Ketnet, Radio 1, Radio 2, Klara, MNM), крупнейший коммерческий телеканал RTL-TVI

Информагентства 
 «Белга» (Belga)

Примечания